Вита́лий Сидоре́нко:
 Сидоренко, Виталий Васильевич (1922—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Сидоренко, Виталий Сергеевич (род. 1981) — украинский игрок в пляжный футбол.